Иван Љубичић је бранио титулу, али је одлучио да те године не учествује на турниру.

Гзавје Малис је освојио турнир победивши у финалу Штефана Коубека са 6–1, 6–3.

Носиоци

Жреб

Финала

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
 Главни жреб - Ченај 2007.
 Квалификације - Ченај 2007.

Отворено првенство Ченаја у тенису 2007.
Отворено првенство Ченаја у тенису — појединачно